lumbale punctie, een diagnostisch onderzoek
 peridurale anesthesie, een vorm van verdoving ook wel epidurale anesthesie genoemd
 spinale anesthesie, ook een vorm van verdoving